Szafranki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Szafranki (Filipów), Dorf der Gmina Filipów im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien
 Szafranki (Goniądz), Dorf der Gmina Goniądz  im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien
 Szafranki (Łyse), Dorf der Gmina Łyse, Woiwodschaft Masowien
 Szafranki (Ostróda), Dorf der Gmina Ostróda, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Henriettenhof, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Szafranki (Tykocin), Dorf der Gmina Tykocin im Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien